Germania
 Stubben – comune della Bassa Sassonia
 Stubben – comune dello Schleswig-Holstein